El término El lugar sin límites alude, en esta enciclopedia:

 a El lugar sin límites, una novela de José Donoso;
 a El lugar sin límites, una película de Arturo Ripstein, basada en la obra literaria;
 a El lugar sin límites, un festival de cine LGTB que se celebra en Ecuador.